Das ist meine Zeit – Die Generationen-Show (so die Eigenschreibweise) war eine kurzlebige, regionale Quizshow des Westdeutschen Rundfunks (WDR). Moderatorin war Sabine Heinrich. Es wurde nur eine Staffel mit vier Folgen produziert.

Produktion und Konzept 
Die Sendung wurde von Tresor TV in Zusammenarbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk in Köln aufgezeichnet.

Nach eigenen Angaben beabsichtigte der Sender WDR, eine Nostalgie-Show zu produzieren. Um diesen Anspruch zu unterstreichen, werden im Vorspann verschiedene, aus heutiger Sicht veraltete technische Geräte gezeigt, z. B. Grammophon, Rollschuhe und Wählscheibentelefon.

Spielablauf 
Eine gewisse Ähnlichkeit mit der 1990er-Jahre-Spielshow Familien-Duell war erkennbar. Als Kandidaten waren nur Familien aus Nordrhein-Westfalen zugelassen. In der Vorrunde traten drei Familien gegeneinander an. Jede Familie wurde repräsentiert durch ein Kind, ein Elternteil des Kindes und ein Großelternteil. Die Quizfragen wurden aber nur von den Kindern und Großeltern beantwortet: Die mittlere (Eltern)-Generation konnte nur per Joker zur Beratung hinzugezogen werden.

Die Familie, die in der Vorrunde am besten abschnitt, zog ins Finale ein. Im Finale wurden fünf Quizfragen gestellt. Für jede richtige Antwort gab es 500 Euro, somit konnten maximal 2.500 Euro gewonnen werden.

Episodenliste 
Gelb unterlegt sieht man die jeweils siegreiche Familie.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Das ist meine Zeit auf wdr.de
 Das ist meine Zeit beim Produktionsunternehmen tresor.tv
 

Spielshow
Westdeutscher Rundfunk (Fernsehen)
Fernsehsendung (Deutschland)
Fernsehsendung der 2020er Jahre